BNC:
 Британский национальный корпус (British National Corpus, BNC)
 Баунсер
 BNC-коннектор